Чертомлы́к () — большая скифская могила (высота 20 м, диаметр — 350 м) кон. 4 ст. до н. э, расположенная в 22 км северо-западнее Никополя (Днепропетровская область) у села Чкалово.

Исследовал гору И. Забелин в 1862—1863 годах. Здесь открыто захоронение скифского царя, царицы и рабов или воинов, скелеты лошадей, несколько золотых и серебряных украшений и оружие. Ценной находкой является серебряная ваза-амфора, на фризе которой изображены скифы, укрощающие диких лошадей. Найденные художественные объекты принадлежат к лучшим произведениям древнегреческого ювелирного искусства; хранятся в Эрмитаже (Санкт-Петербург).

Литература 

 
 
 Кузьмина Е. Е. О семантике изображений на Чертомлыцкой вазе // Советская археология. — 1976. — № 3.
 Мальмберг В. К. Воин на золотой оббивке ножен из Чертомлыцкого кургана и на вазе из Нолы // Сборник статей в честь Д. А. Корсакова. — Казань: Изд.книж.магазина М. А. Голубева, 1913.
 Мальмберг В. К. Воин, защищающий павшего товарища, на чертомлыкских ножнах и других памятниках греческого искусства // Сборник Харьковского ист.-филолог. об-ва в честь проф. В. П. Бузескула. — Харьков: Тип. «Печатное дело», 1914.
 Мальмберг В. К. К вопросу о типах на Чертомлыцком налуче // Сборник статей в честь М. К. Любавского, 1917.
 Манцевич А. П. Чертомлыцкая ваза и пектораль из Толстой Могилы // Pulpudeva. — Sofia: Editions de l"Arademi Bulgare des Sciences. — 1976. — Т.1.
 Мачинский Д. А. О смысле изображений на чертомлыцкой амфоре // Проблемы археологии. — Ленинград: Изд-во ГЭ. — 1978а. — Вып. II.
 Русяєва М. В. До питання про композицію та сюжет на золотих окуттях піхов меча з Чортомлицького кургану // Музейні читання. Матер. наук. конф. Музею історичних коштовностей України. 17-18 грудня 1996 р. — К., 1998. — С.40-45.
 Русяєва М. В. Елліно-скіфське мистецтво IV ст до н. е. (археологічні пам’ятки торевтики з зображенням скіфів) / Автореф. дис. … канд. мистецтвознавства. — К., 1998. — 18 с.
 Русяєва М. В. Особливості побудови композиції та міфологічний сюжет на золотих окуттях скіфських парадних горитів «чортомлицької серії» // Музей на рубежі епох: минуле, сьогодення, перспективи. Матеріали ювілейної міжнародн. науково-практичної конф. — К., 1999. — С.70-71.
 Русяева М. В. Основной сюжет на золотых обивках горитов «чертомлыкской серии» // Боспорские исследования. — Симферополь, 2002. — № II. — С. 125—144 ISBN 5-7780-0926-7
 Русяєва М. В. Срібна амфора з кургану Чортомлик // 100 найвідоміших шедеврів України. — К.: Автограф, 2004. — С. 40-46 ISBN 966-8349-00-8
 Симоненко А. В. О семантике среднего фриза Чертомлыцкой амфоры // Скифы Северного Причерноморья. — Киев: Наукова думка, 1987.
 Фармаковский Б. В. Золотые обивки налучий (горитов) из Чертомлыцкого кур-гана и из кургана в м. Ильинцах // Сборник археологических статей, поднесенных гра-фу А. А. Бобринскому. — Санкт-Петербург: Тип. В. Ф. Киршбаума, 1911.

Ссылки 
 

Скифские курганы
Курганы Днепропетровской области
Курганы по алфавиту
Открытия 1860-х годов